Scandinavian Masters steht für:
 ein Badmintonturnier, siehe Scandinavian Cup (Badminton)
 ein Golfturnier, siehe Scandinavian Masters (Golf)